Dorotea Sofía de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Dorothea Sophie von Sachsen-Altenburg; Weimar, 19 de diciembre de 1587-ibidem, 10 de febrero de 1645) fue princesa-abadesa de Quedlinburg.

Era el cuarto vástago y segunda hija del duque Federico Guillermo I de Sajonia-Weimar, y de su primera esposa, Sofía de Wurtemberg.

Reinado 
El 21 de abril de 1618, Dorotea Sofía fue elegida sucesora de la princesa-abadesa Dorotea. Su elección fue aprobada por el emperador Matías.

Durante su reinado, Quedlinburg fue devastado por la guerra de los Treinta Años. A diferencia de sus predecesores, la princesa-abadesa Dorotea Sofía a menudo se enfrentó al elector Juan Jorge I de Sajonia.

Política religiosa 
Dorotea Sofía prohibió a su clero negar la absolución a una persona quien hiciera una confesión genuina y contrita. Sin embargo, si el mismo feligrés repetía su pecado, debía enfrentarse a castigos cada vez más severos y finalmente, una derivación al consistorio. Prescribió que esos feligreses no podían servir como padrinos, ni ser enterrados de acuerdo con la tradición o dentro del terreno consagrado. Estas decisiones se parecían mucho a la práctica católica anterior. También tomó medidas para impedir enlaces secretos, declarando que cada compromiso debía tener tres testigos y debía ser públicamente anunciado.

Ancestros

Referencias 

Abadesas de Quedlinburg del siglo XVII
Luteranos de Alemania
Casa de Wettin